Ill steht für:
 Ill (Vorarlberg), rechter Zufluss des Alpenrheins bei Meiningen, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg
 Ill (Elsass), linker Zufluss des Oberrheins bei Offendorf, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Ill (Saarland), linker Zufluss der Theel bei Neububach, Gemeinde Eppelborn, Landkreis Neunkirchen, Saarland

Ill ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Ill, Romanfigur, Protagonist der tragischen Komödie Der Besuch der alten Dame

Ill. steht für:
 Illinois, US-amerikanischer Bundesstaat

ILL steht für:
 Institut Laue-Langevin, ein Neutronenforschungszentrum in Grenoble
 Integrierte Landesleitstelle Tirol, siehe Leitstelle #Sonderformen
 Interlibrary Loan, englisch für Fernleihe
 Willmar Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Willmar (Minnesota), Minnesota
 Landkreis Neu-Ulm (für Illertissen), Kfz-Kennzeichen

ill steht für:
 Iranun (ISO-639-3-Code), eine der philippinischen Sprachen auf Maguindanao und Sabah

Siehe auch:
 Illtal, französische Gemeinde im Département Haut-Rhin
 III

Abkürzung